Die Cadre-71/2-Europameisterschaft wird seit 1947 in der Karambolagevariante Cadre-71/2 ausgetragen, in der Regel einmal jährlich. Sie wird seit 1959 vom europäischen Karambolagebillard-Verband Confédération Européenne de Billard (CEB) ausgerichtet.

Geschichte 
Vor der Gründung eines europäischen Verbandes wurde sie zunächst bis 1958 vom Weltverband Union Internationale des Fédérations des Amateurs de Billard (UIFAB) ausgerichtet. Einzige Ausnahme war 1957, da übernahm der neu gegründete europäische Verband Fédération Internationale de Billard (FIB) die Ausrichtung einer eigenen Europameisterschaft. So kam es, dass es in diesem Jahr zwei parallele Europameisterschaften, mit zwei Europameistern gab.
 UIFAB-Europameisterschaft 1957/1 mit den Nationen:
 
 
 
 

 FIB-Europameisterschaft 1957/2 mit den Nationen:
 
  (incl. Saarland)
 

Bis zur Saison 2018/19 wurde in einem Gesamtturnier mit allen Karambolagedisziplinen alle zwei Jahre in Brandenburg an der Havel gespielt.

Partiedistanzen 
Von 1947 bis 1982 wurde auf eine Partiedistanz von 300 Punkten gespielt. In der Zeit zwischen 1985 und 1989 wurde auf 250 Punkte verkürzt. Von 1990 bis 1992 wurde im Satzsystem (60, 75, 100 Punkte) gespielt. Ab 1997 wurde die Distanz wieder erhöht auf 250 Punkte (200 Punkte in der Qualifikation). Seit 2013 wird das gesamte Turnier bis 200 Punkte gespielt.

Rekorde 
Den besten GD mit 95,45 bei einer Cadre-71/2 Europameisterschaft erzielte der Deutsche Dieter Müller 1978 in Straßburg.

Die höchste prolongierte Serie erzielte der Belgier Raymond Ceulemans 1969 bei der EM in Roubaix mit 580 Punkten.

Der erste Akteur, der eine Partie bis 300 Punkte in 1 Aufnahme beendete, war der Franzose Jean Marty; erzielt bei der EM 1967 in Heerlen. Es folgten noch Raymond Ceulemans, Roland Dufetelle, Hans Vultink, Klaus Hose und Dieter Müller (zum Teil mehrmals). Im Modus bis 250 Punkte beendete als erster Klaus Hose die Distanz in einer Aufnahme; viele weitere Spieler folgten.

Europarekordentwicklung

Fotogalerie

Turnierstatistik 
Der GD gibt den Generaldurchschnitt des jeweiligen Spielers während des Turniers an.

1 1957 wurden von den konkurrierenden Verbänden Union Internationale des Fédérations des Amateurs de Billard (UIFAB, Februar 1957) & Fédération Internationale de Billard (FIB; März 1957) zwei Europameisterschaften ausgetragen.

Medaillenspiegel 

 
Erstveranstaltung 1947